O nome Bill foi usado para dar nome a três ciclones tropicais no Oceano Atlântico:

Furacão Bill (1997) - furacão de categoria 1 ao largo da costa leste dos Estados Unidos. Sem danos.
Tempestade tropical Bill (2003) - tempestade tropical que afetou o México e atingiu os Estados Unidos, causando 4 fatalidades e mais de 50 milhões de dólares em prejuízos.
Furacão Bill (2009) - furacão de categoria 4 que afetou desde as Pequenas Antilhas até atingir a costa leste do Canadá, causando pelo menos duas fatalidades.

Além disso, o nome Bill foi usado para dar nome a três ciclones tropicais no Oceano Pacífico Noroeste:
Tufão Bill (1981) - tufão com intensidade de um furacão de categoria 2 a sudeste do Japão. Sem danos
Super tufão Bill (1984) - super tufão com intensidade de um furacão de categoria 4 ao largo da costa leste das Filipinas. Apenas danos mínimos.
Tempestade tropical Bill (1988) - tempestade tropical que atingiu o leste da China, causando danos severos e pelo menos 110 fatalidades.

Desambiguação